Lubartów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Lubartów, une ville dans la voïvodie de Lublin, chef-lieu du powiat de Lubartów ;
 Lubartów, une gmina dont cette ville est le siège.
 Lubartów, un village dans la voïvodie de Lubusz.